Sveriges friidrottslandslag tas ut av Friidrottsförbundet och består av Sveriges bästa friidrottare. Förbundskapten för friidrottslandslaget är sedan 2013 Karin Torneklint. Karin kommer dock sluta på posten efter säsongen 2021 och ersätts av tidigare höjdhopparen Kajsa Bergqvist.

SFIF tar inför varje mästerskap ut de friidrottare som klarat de krav som ställs upp inför tävlingen av exempelvis Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) eller IAAF.

Mästerskap 
Lista över medaljer Sverige har tagit vid friidrottsmästerskap.

Olympiska Spelen

Olympiska spelen för ungdomar

Världsmästerskapen

Europamästerskapen

Inomhusvärldsmästerskapen

Inomhuseuropamästerskapen

Förbundskaptener i urval 
 Anders Borgström (1981-1988)
 Anders Gärderud (1992–; för damlandslaget)
 Björn Sveen (1995)
 Ulf Karlsson (2000-2004)
 Thomas Engdahl  (2004-2008)
 Stefan Olsson (2008-2012)
 Karin Torneklint (2013-2021)

Se även 
 Gyllene generationen

Referenser

Externa länkar
 SFIF:s webbplats

Friidrott i Sverige
Friidrott